

Musique 
 Witch Doctor, une chanson de Ross Bagdasarian Sr. (sous le nom de scène David Seville) sortie en 1958.
  est le titre d'un album de Art Blakey sorti en 1961.
 Witch Doctor est un album de  sorti en 1979.
  est le titre d'un album de Chet Baker sorti en 1985.

Autres utilisations 
 Le Witch Doctor est un personnage du Muppet Show.
 Witch Doctor est un film chinois/thaïlandais sorti en 2016.
 Witch Doctor est une série de comics diffusée depuis 2012.

Voir aussi 

 Witch Doctor est la traduction anglaise de sorcier.
 I'm Your Witchdoctor est une chanson de John Mayall & the Bluesbreakers parue en 1965, produite par Jimmy Page.
 Witch Doktor, un morceau de Armand Van Helden sorti en 1994.

Références